Ngô Quyền ist der Name folgender Personen:

* Ngô Quyền (897–944), vietnamesischer General und König von Vietnam

Ngô Quyền ist der Name folgender geographischen Objekte in Vietnam:

 Ngô Quyền (Stadtdistrikt), Stadtbezirk von Hải Phòng
 Ngô Quyền (Bắc Giang), Verwaltungseinheit von Bắc Giang
 Ngô Quyền (Nam Định), Verwaltungseinheit von Nam Định
 Ngô Quyền (Sơn Tây), Verwaltungseinheit von Sơn Tây
 Ngô Quyền (Vĩnh Yên), Verwaltungseinheit von Vĩnh Yên
 Ngô Quyền (Thanh Miện), Landgemeinde von Thanh Miện
 Ngô Quyền (Tiên Lữ), Landgemeinde von Tiên Lữ